Кассава.
 Растение: 
 Животное: